Krzysztof Drohojowski (zm. 1670) – stolnik lubelski
 Krzysztof Tomasz Drohojowski – chorąży przemyski